Pierwszy rząd Victora Ponty – rząd Rumunii (2012)
 Drugi rząd Victora Ponty – rząd Rumunii (2012–2014)
 Trzeci rząd Victora Ponty – rząd Rumunii (2014)
 Czwarty rząd Victora Ponty – rząd Rumunii (2014–2015)